2 miejscowości w Polsce: 
 Koninek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy 
 Koninek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec